Schroeder kan syfta på:
 Schroeder – ett efternamn samt personer med namnet, se Schröder
 Schroeder (biltillverkare), amerikansk racerbiltillverkare
 Schröderriten, frimurereiskt ritualsystem

Brasilien 

 Schroeder (kommun), Santa Catarina, 
 Schroeder (ort), Santa Catarina,